Френо, Андре (1907—1993) — французский поэт.
 Френо, Арман (Armand Fresneau; 1823—1900) — французский политический деятель.
 Френо, Филип Морен (1752—1832) — американский поэт, публицист и редактор.

Примечания